Это перечень стандартов ИСО. Более подробные сведения о некоторых стандартах ISO/IEC JTC1 можно найти в свободном доступе здесь.

ISO 1—999 
 ISO 3 — Ряды номиналов радиодеталей.
 ISO 4 — система сокращения названий периодических изданий (журналов).
 ISO 5 — Фотографии и графические технологии — измерения плотности.
 ISO 6 — Светочувствительность фотоматериалов.
 ISO 7 — Трубная резьба.

 ISO 8 — 

 ISO 9 — Транслитерация символов кириллицы в латиницу.

 ISO 16:1975 — Акустика. Стандартная частота для настройки (стандартная музыкальная высота тона)

 ISO 31 — Quantities and units

 ISO 216 — формат бумаги.
 ISO 233:1984 — транслитерация символов арабского алфавита в латиницу.
 ISO 233-2:1993 — транслитерация символов арабского алфавита в латиницу — Часть 2: Арабский язык — упрощённая транслитерация.
 ISO 259:1984 — транслитерация символов еврейского алфавита в латиницу.
 ISO 259-2:1994 — транслитерация символов еврейского алфавита в латиницу — Часть 2: упрощённая транслитерация.

 ISO 261 — Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Общий вид
 ISO 262 — Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек

 ISO 296 — конус Морзе.
 ISO 639 — коды языков: ISO 639-1, ISO 639-2 и ISO 639-3.

 ISO 639-1 Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha-2 code
 ISO 639-2 Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code
 ISO/IEC 646 internationalized 7 bit ASCII variants
 ISO 657 Hot-rolled steel sections
 ISO 690 bibliographic references
 ISO 724 Резьба метрическая. Основные размеры
 ISO 732 Photography — 120-size and 220-size films — Dimensions
 ISO 838 Standard for punching filing holes into paper
 ISO 843:1997 Conversion of Greek characters into Latin characters

 ISO 668 — размеры и классификация ISO-контейнеров.

ISO 1000—9999 

 ISO 1000 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units
 ISO 1007 135 film format 
 ISO/IEC 1539-1 — язык программирования Фортран.
 ISO 1629 Establishes a system of terms and nomenclature for polymers
 ISO/IEC 2022 Information technology: Character code structure and extension techniques
 ISO 2108 International standard book numbering (ISBN)
 ISO 2145 Numbering of divisions and subdivisions in written documents
 ISO 2171 Cereals and milled cereal products — Determination of total ash
 ISO 2709 Format for information exchange (e.g. MARC)
 ISO 3029 126 film format
 ISO 3082 Iron ores — Sampling and sample preparation procedures

 ISO 3166 — коды стран и территорий.

 ISO 3166-1 codes for country and dependent area names, first published in 1974
 ISO 3166-1 alpha-2 two-letter country codes
 ISO 3166-1 alpha-3 three-letter country codes
 ISO 3166-1 numeric
 ISO 3166-2 principal subdivisions of a country or dependent area.
 ISO 3166-3 superseded ISO 3166-1 codes, first published in 1998.
 ISO 3297 International standard serial number (ISSN)
 ISO 3506 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners.
 ISO 3602 Romanization of Japanese
 ISO 3864 Safety labels
 ISO 3901 International Standard Recording Code (ISRC)
 ISO 3977 Design and procurement standards for gas turbine system applications
 ISO 4157 Subdivision of construction works

 ISO 3758 — маркировка символами по уходу за текстильными изделиями.
 ISO 4217 — коды валют.

 ISO/IEC 4873:1991 8-bit code for information interchange
 ISO 5167 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full
 ISO 5167-1 Part 1: General principles and requirements
 ISO 5167-2 Part 2: Orifice plates
 ISO 5167-3 Part 3: Nozzles and Venturi nozzles
 ISO 5167-4 Part 4: Venturi tubes

 ISO 5218 — представление человеческих полов.

 ISO 5775 Bicycle tyres and rims
 ISO 5800 Photographic Film speed
 ISO 6166 structure of an International Securities Identifying Number (ISIN)
 ISO 6344 Coated abrasives — Grain size analysis
 ISO 6344-1 Part 1: Grain size distribution test
 ISO 6344-2 Part 2: Determination of grain size distribution of macrogrits P12 to P220
 ISO 6344-3 Part 3: Determination of grain size distribution of microgrits P240 to P2500
 ISO 6429 Information technology: Control functions for coded character sets
 ISO 6438 Documentation — African coded character set for bibliographic information interchange
 ISO 6709 Standard representation of latitude, longitude and altitude for geographic point locations
 ISO 7001 Public Information Symbols
 ISO 7098 Romanization of Chinese
 ISO 7372 Trade data interchange

 ISO 7388 — конус инструментальный 7:24.

 ISO/IEC 7501-1:1997 Identification cards — Machine readable travel documents (Part 1: Machine readable passport; Part 2: Machine readable visa; Part 3: Machine readable official travel documents)
 ISO 7775
 ISO 7810 Standards for financial cards (credit and debit cards)
 ISO 7811 recording technique on identification cards

 ISO 7816 — Смарт-карты.

 ISO 8090 Cycles — Terminology
 ISO 8373 Manipulating Industrial Robots — Vocabulary

 ISO 8501-1 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 1: Степени ржавости и степени подготовки непокрытой стальной основы и стальной основы после полного удаления прежних покрытий.
 ISO 8501-2 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 2: Степени подготовки ранее покрытой стальной основы после локального удаления прежних покрытий.
 ISO 8501-3 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 3: Степени подготовки сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхности.
 ISO 8501-4 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 4: Степени подготовки ранее окрашенной и неокрашенной стальной основы после удаления ржавчины и старых покрытий путём очистки струёй высокого давления.
 ISO 8502 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Испытания для оценки чистоты поверхности.
 ISO 8503 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Характеристики шероховатости поверхности стальной основы, очищенной пескоструйным способом.
 ISO 8504 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Методы подготовки поверхностей.
 ISO 8583 Financial transaction card originated messages — Interchange message specifications.

 ISO 8583-1 Part 1: Messages, data elements and code values
 ISO 8583-2 Part 2: Application and registration procedures for Institution Identification Codes (IIC)
 ISO 8583-3 Part 3: Maintenance procedures for messages, data elements and code values

 ISO 8601 Формат даты и времени

 ISO/IEC 8613 Open Document Architecture
 ISO/IEC 8632 Computer Graphics Metafile
 ISO/IEC 8652: Information technology — Programming languages — Ada
 ISO 8807: Language Of Temporal Ordering Specification (LOTOS)
 ISO/IEC 8824 Abstract Syntax Notation One (ASN.1)
 ISO/IEC 8825 ASN.1 Encoding Rules

 ISO 8859 — кодовые таблицы символов:
 ISO 8859-1 Latin-1;
 ISO 8859-2 Latin-2;
 ISO 8859-3 Latin-3 или «South European»;
 ISO 8859-4 Latin-4 или «North European»;
 ISO 8859-5 Cyrillic;
 ISO 8859-6 Arabic;
 ISO 8859-7 Greek;
 ISO 8859-8 Hebrew;
 ISO 8859-9 Latin-5;
 ISO 8859-10 Latin-6, вариант 8859-4;
 ISO 8859-11 Thai;
 ISO 8859-13 Latin-7 или «Baltic Rim»;
 ISO 8859-14 Latin-8 или «Celtic»;
 ISO 8859-15 Latin-9, вариант 8859-1.

 ISO 8859-16 Latin-10 South-Eastern European languages and others

 ISO 8879 — SGML (Standard Generalized Markup Language).
 ISO 9000 — Система управления качеством на производстве.
ISO 9075 — SQL - Языки баз данных - Информационные технологии

 ISO 9001 Quality Management
 ISO 9069 SGML support facilities — SGML Document Interchange Format (SDIF)
 ISO/IEC 9075 SQL
 ISO 9126 Software quality model.
 ISO 9241 Web site usability (not yet published as of 1 February 2004)

 ISO 9362 — Bank Identifier Code.

 ISO/IEC 9579 Remote database access for SQL
 ISO 9660 CD-ROM file system
 ISO 9899 C programming language

 ISO/IEC/IEEE 9945 — Интерфейс переносимой операционной системы (POSIX). Базовые технические требования.
 ISO 9984 — перевод символов грузинского алфавита в латиницу.
 ISO 9985 — перевод символов армянского алфавита в латиницу.

 ISO 9999 Technical aids for persons with disabilities. Classification and terminology

ISO 10000—19999 

 ISO 10006 Quality management — Guidelines to quality in project management
 ISO 10007 Quality management — Guidelines for configuration management
 ISO/IEC 10021 Message Oriented Text Interchange Systems (MOTIS)

 ISO/IEC 10026 — Open Systems Interconnection (see also: Сетевая модель OSI, ACID).

 ISO/IEC 10089 Information technology; 130 mm rewritable optical disk cartridge for information interchange — 650 MB per cartridge

 ISO/IEC 10179:1996 — DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language).

 ISO 10279 BASIC programming language
 ISO 10303 Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange. Known as STEP, STandard for the Exchange of Product data
 ISO 10383 Codes for exchanges and market identification (MIC)

 ISO 10646 — Unicode.

 ISO 10664 Hexalobular internal driving feature for bolts and screws — Torx screw head
 ISO 10957 Information and documentation — International Standard Music Number (ISMN)
 ISO 10962 Financial Instruments

 ISO 11124. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Технические условия на металлические абразивы для струйной очистки.
 ISO 11125. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Методы испытаний металлических абразивов для струйной очистки.
 ISO 11126. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий — Технические условия на неметаллические абразивы для струйной очистки.

 ISO/IEC 11172 MPEG-1
 ISO 11170:2003 Hydraulic fluid power — Filter elements — Sequence of tests for verifying performance characteristics
 ISO/IEC 11179 Information Technology — Metadata Registries (MDR)
 ISO/IEC 11179-1:2004 Part 1: Framework
 ISO/IEC 11179-2:2005 Part 2: Classification
 ISO/IEC 11179-3:2003 Part 3: Registry metamodel and basic attributes
 ISO/IEC 11179-4:2004 Part 4: Formulation of data definitions
 ISO/IEC 11179-5:2005 Part 5: Naming and identification principles
 ISO/IEC 11179-6:2005 Part 6: Registration
 ISO 11180 Postal addressing
 ISO/IEC 11404:1996 Language-independent datatypes (See also General purpose datatypes)
 ISO 11521 Replaced by ISO 15022
 ISO/IEC 11578:1996 Information technology — Open Systems Interconnection — Remote procedure call (RPC)
 ISO 11783 aka. IsoBus — J1939-based communication protocol for the agriculture industry.

 ISO 11784 — «Радиочастотная идентификация животных — Структура кодов».
 ISO 11785 — «Радиочастотная идентификация животных — Техническая концепция».

 ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises
 ISO 12006 Building construction. Organization of information about construction works.

 ISO 12164 — конус инструментальный HSK.
 ISO 12944. Лаки и краски — защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий.
 ISO 13239 High-level data link control (HDLC) procedures
 ISO/IEC 13249 SQL multimedia and application packages
 ISO/IEC 13250 Topic map
 ISO 13346 Volume and file structure of write-once and rewritable media, which UDF is based on.
 ISO 13450 110 film format
 ISO 13490 Information technology: Volume and file structure of read-only and write-once compact disk media for information interchange
 ISO 13567/1 to 3 Technical product documentation; Organization and naming of layers for Computer-aided design (CAD)
 ISO/IEC 13568:2002 Information Technology — Z Formal Specification Notation — Syntax, Type System and Semantics

 ISO 13616 — IBAN.
 ISO 14000 — Международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента.

 ISO/IEC 13818 MPEG-2
 ISO 14000 Environmental Management Standards in production environments

 ISO 14223 — «Радиочастотная идентификация животных — Транспондеры с расширенными функциями».
 ISO/IEC 14443 — Бесконтактные смарткарты среднего радиуса действия, RFID, диапазон 13,56 МГц.
 Part 1: Physical characteristics
 Part 2: Radio frequency power and signal interface
 Part 3: Initialization and anticollision
 Part 4: Transmission protocol

 ISO/IEC 14496 MPEG-4
 ISO 14644 Cleanrooms and associated controlled environments
 ISO 14644-1:1999 Part 1: Classification of air cleanliness
 ISO 14644-2:2000 Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO14644-1
 ISO 14644-4:2001 Part 4: Design, construction and start-up
 ISO 14651 Information technology: International string ordering and comparison
 ISO 14750 Information technology — Open Distributed Processing — Interface Definition Language
 ISO/IEC 14755 Input methods to enter unicode characters from ISO/IEC 10646
 ISO/IEC 14977 Extended Backus-Naur Form (EBNF)

 ISO/IEC 14882 — Язык программирования C++

 ISO 15000 Electronic business eXtensible Markup Language ebXML
 ISO 15000-1:2004 Part 1: Collaboration-protocol profile and agreement specification (ebCPP)
 ISO 15000-2:2004 Part 2: Message service specification (ebMS)
 ISO 15000-3:2004 Part 3: Registry information model specification (ebRIM)
 ISO 15000-4:2004 Part 4: Registry services specification (ebRS)
 ISO 15000-5:2005 Part 5: ebXML Core Components Technical Specification, Version 2.01(ebCCTS)
 ISO 15022 Securities: Scheme for messages
 ISO 15288 Systems engineering — System life cycle processes
 ISO/IEC 15291: Information technology — Programming languages — Ada Semantic Interface Specification (ASIS) 
 ISO/IEC 15408 Common Criteria — Evaluation Criteria for Information Technology Security.

 ISO/IEC 15434 2D Data Matrix barcode
 ISO/IEC 15444 JPEG 2000
 ISO/IEC 15445:2000 ISO HTML, a subset of Hypertext Markup Language (HTML) 4
 ISO 15614-13:2002 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials-Welding procedure test-
 ISO 15686 Service life planning for constructive works in 10 parts

 ISO/IEC 15693 — Бесконтактные смарткарты большого радиуса действия, RFID, диапазон 13,56 МГц. Устарел, заменен на ISO/IEC 18000.

 ISO 15706 International Standard Audiovisual Number
 ISO 15707 International Standard Musical Work Code
 ISO 15897 Standard for the registration of new POSIX locales and POSIX charmaps
 ISO 15924 Codes for the representation of names of scripts
 ISO 15930 PDF
 ISO/IEC 15948:2003. PNG
 ISO/IEC 16262. ECMAScript
 
 ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
 ISO/IEC 17799 Информационные технологии: менеджмент информационной безопасности.
 
 ISO/IEC 17894 Ships and marine technology — Computer applications — General principles for development and use of PES in marine applications
 
 ISO 17987 — стандарт промышленной сети, ориентированный на применение в управлении автомобильными системами низкой ответственности. Первоначально известен как LIN.
 ISO/IEC 18000 — Сборник стандартов на радиоканал, протоколы обмена и структуру данных бесконтактных карт для логистики.
 
 ISO/IEC 18009: Information technology — Programming languages — Ada: Conformity assessment of a language processor (ACATS)
 ISO 18245 standard concerning the assignment of Merchant Category Codes (MCC) in retail financial services
 ISO 18629 standardized Process Specification Language (PSL).
 ISO 19005 PDF
 ISO 19011 standard providing guidlines for quality and environmental management systems auditing
 ISO 19092-1 Financial Services — Security — Part 1: Security framework
 ISO 19092-2 Financial Services — Security — Part 2: Message syntax and cryptographic requirements
 ISO 19101 Geographic Information: Reference model
 ISO 19105 Geographic Information: Conformance and testing
 ISO 19107 Geographic Information: Spatial schema
 ISO 19108 Geographic Information: Temporal schema
 ISO 19109 Geographic Information: Rules for Application Schema
 ISO 19110 Geographic Information: Feature cataloguing methodology
 ISO 19111 Geographic Information: Spatial referencing by coordinates
 ISO 19111 Geographic Information: Spatial referencing by identifier
 ISO 19113 Geographic Information: Quality principles
 ISO 19115 Geographic Information: Metadata
 ISO 19123 Geographic Information: Coverage schema
 ISO 19128 Geographic Information: Web Map Service
 ISO 19136 Geographic Information: Geography Markup Language
 ISO/IEC 19501 Unified Modeling Language (UML)
 ISO/IEC 19502 Meta-Object Facility (MOF)
 ISO/IEC 19503 XML Metadata Interchange (XMI)
 ISO/IEC 19757 Document Schema Definition Languages (DSDL)
 ISO/IEC FDIC 19757-2 Regular-grammar-based validation RELAX NG
 ISO/IEC 19757-3 Rule-based validation — Schematron
 ISO/IEC 19790 Security requirements for cryptographic modules (see also FIPS 140)

ISO 20000—29999 
 ISO 20000 — стандарт для управления и обслуживания ИТ сервисов.
 ISO/IEC TR 20943 Information technology — Procedures for achieving metadata registry content consistency
 ISO/IEC TR 20943-1:2003 Part 1: Data elements
 ISO/IEC TR 20943-3:2004 Part 3: Value domains
 ISO 21500 — стандарт по управлению проектами на базе модели PMBOK.
 ISO/IEC TR 22250 Regular Language description for XML — (RELAX)
 ISO/IEC TR 22250-1:2002 RELAX Core
 ISO/IEC 23270:2003 C# Programming Language
 ISO/IEC 23360 Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 (in publication as of 2005-12)
 ISO/IEC 23360-1 — Part 1: Generic specification
 ISO/IEC 23360-2 — Part 2: Specification for IA32 architecture
 ISO/IEC 23360-3 — Part 3: Specification for IA64 architecture
 ISO/IEC 23360-4 — Part 4: Specification for AMD32 architecture
 ISO/IEC 23360-5 — Part 5: Specification for PPC32 architecture
 ISO/IEC 23360-6 — Part 6: Specification for PPC64 architecture
 ISO/IEC 23360-7 — Part 7: Specification for S390 architecture
 ISO/IEC 23360-8 — Part 8: Specification for S390X architecture
 ISO 24113 — Требования по снижению космического мусора
 ISO 26000 — Руководство по социальной ответственности.
 ISO/IEC 26300 — OpenDocument (.odf).
 ISO/IEC 27001 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements

ISO 30000—39999 
 ISO 31000 — семейство стандартов, касающихся риск-ориентированного управления организацией. 
 ISO 32000 — переносимый формат документов — часть 1: PDF 1.7.

ISO 50001 
 ISO 50001 — системы энергоменеджмента.

См. также 
 List of IEC standards
 List of EN standards
 International Classification for Standards

Примечания

Ссылки 
 Список стандартов ИСО
 Стандарты ИСО/МЭК

ISO